Nogarolesi – abitanti di Nogarole Rocca
Nogarolesi – abitanti di Nogarole Vicentino